Lagkadas kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Lagkadas, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Lagkadás, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis,